New Zealand steht für:

 Neuseeland, Inselstaat im Pazifik
 (386622) New Zealand, Asteroid des Hauptgürtels
 Mount New Zealand, Berg im Viktorialand, Antarktika